

Sigle 
 Write-only memory – memoria di sola scrittura

Codici 
 wom – codice ISO 639-3 della lingua wom (Nigeria)

Altro 
 Lingua wom (Papua Nuova Guinea) – (codice ISO 639-3 wmo)
 Wizards of Mickey – saga fantasy a fumetti della Disney